«Географ глобус пропив» — це назва художнього твору (роману) та фільму:

 « Географ глобус пропив» (1995) — роман російського письменника Олексія Іванова.
 « Географ глобус пропив» (2013) — фільм російського режисера Олександра Велединського. Екранізація роману Олексія Іванова.